Pine Ridge – rezerwat Indian w Dakocie Południowej

Miejscowości w USA:
 Pine Ridge – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Pine Ridge – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Citrus
 Pine Ridge – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Collier
 Pine Ridge – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Sheridan
 Pine Ridge – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Pine Ridge – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Shannon
Gminy w USA:
 Pine Ridge (ang. Pine Ridge Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe